Билдерберг може да се односи на:

 Билдербершка група или Билдерберг група, група најутицајнијих политичара, медијских могула и индустријалаца
 Хотел Билдерберг, хотел у Остербеку у Холандији